Deux navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de Suzutsuki :
 le Suzutsuki, un destroyer de classe Akizuki lancé en 1942 et démoli en 1945 ;
 le Suzutsuki, un destroyer de classe Akizuki lancé en 2012 et toujours en service.

Suzutsuki